Lai peut faire référence à :
 un lai, un poème médiéval ;
 un frère lai (appelé aussi convers pour les moines et converse pour les moniales), un membre d'un ordre religieux catholique chargé principalement des travaux manuels et des affaires séculières d'un monastère.

Toponymie 

 Lai Chau, une province du Viêt Nam ;
 Laï, une ville du Tchad, chef-lieu de la région de la Tandjilé et du département de la Tandjilé Est ;
 Lenzerheide (Lai en romanche), une station de ski suisse.

Noms 

 Ben Lai (19?-), dessinateur canadien ;
 Benny Lai (1925-2013), journaliste et écrivain italien ;
 Chu Lai (1847-1906), marchand originaire de Chine ;
 Duncan Lai (1978-), acteur chinois ;
 Fabrizio Lai (1978-), pilote italien de moto GP ;
 Francis Lai (1932-2018), compositeur français ;
 Gigi Lai (1971-), actrice de télévision, mannequin et chanteuse chinoise ;
 Jimmy Lai (Lai Chee-ying) (1948-), homme d'affaires hongkongais de nationalité britannique et taïwanaise (Next Digital, Apple Daily, Giordano...)
 Joseph Lai (19?-), homme d'affaires hongkongais ;
 Leon Lai (1966-), acteur et chanteur chinois ;
 Michael M. C. Lai (1942-), virologue taïwanais ;
 Xu Lai (1909–1973), actrice chinoise ;
 Xuejia Lai (19?-), informaticien chinois ;

Autres 
 Frère lai, membres d'ordre religieux ;
 Lai Yawen (1970-), volleyeuse chinoise ;
 Lai Mohammed (1951-), avocat et homme politique nigérian, Ministre de l'information et de la culture.

Sigle 
 LAI est l'abbrévation de Leaf area index, l'indice de surface foliaire en anglais

Voir aussi 
 Le Lais : œuvre de François Villon
 Hoàng Anh Gia Lai
 Massacre de Mỹ Lai
 Temple de Hsi Lai
 Construction de Lai-Massey : structure utilisée dans les algorithmes